Тунас Бланкас има више значења:

 Тунас Бланкас (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тунас Бланкас (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику